Por Bono pode estar à procura de:

Pessoas
 Bono Vox, cantor irlandês
 Sonny Bono, produtor musical, artista e político dos Estados Unidos

Topônimos
 Bono (Itália), comuna italiana da região da Sardenha
 Bono (Arkansas), cidade estadunidense do estado do Arkansas
 Bono (Indiana), municipalidade estadunidense do estado do Indiana
 Bono (Morbihan)

Desambiguação